Ruta Provincial 14 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 14, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 14, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.
Ruta Provincial 14, ruta provincial de Córdoba, Argentina.